Aristippos ist der Name folgender Personen:

 Aristippos von Kyrene (um 435 v. Chr.–um 355 v. Chr.), griechischer Philosoph, Kyrenaiker
 Aristippos von Larisa, griechischer Adliger, Herrscher in Larisa um 404 v. Chr.
 Aristippos der Jüngere (um 380 v. Chr.–??), griechischer Philosoph, Kyrenaiker
 Aristippos I. von Argos, Tyrann von Argos um 272 v. Chr. 
 Aristippos II. von Argos, Tyrann von Argos um 234 v. Chr.